Gouvernement Hariri peut faire référence à :
 l'un des deux  ;
 l'un des trois .

Voir aussi 
 Rafiq Hariri
 Saad Hariri
 Gouvernement du Liban